Heterotaenia bourgaei är en flockblommig växtart som beskrevs av Ernest Saint-Charles Cosson. Heterotaenia bourgaei ingår i släktet Heterotaenia och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
bourgaei